Це́рковь Свято́го Семе́йства:
 Церковь Святого Семейства — церковь в Барселоне
 Церковь Святого Семейства — церковь в Калининграде
 Церковь Святого Семейства (англ. Church of the Holy Family) — церковь в Кахокии
 Церковь Святого Семейства (англ. Church of the Holy Family) — церковь в Малибу
 Церковь Святого Семейства — церковь в Сингапуре
 Церковь Святого Семейства — церковь в городе Румбек, Южный Судан
Собо́р Свято́го Семе́йства:
 Собор Святого Семейства — собор в Анкоридже
 Собор Святого Семейства — собор в Найроби
 Собор Святого Семейства — собор в Пиле (Польша)
 Собор Святого Семейства — собор в Чикаго

Бази́лика Свято́го Семе́йства:
 Базилика Святого Семейства — собор в Ченстохове